Первая ракетка соревнований — Новак Джокович — чемпион турнира.

Прошлогодний победитель — испанец Рафаэль Надаль — защищал свой титул и дошёл до финала.

Посев 

  'Новак Джокович (Титул)
  Рафаэль Надаль (Финал)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Робин Сёдерлинг (Отказ)
  Гаэль Монфис (Второй раунд)
  Марди Фиш (Четвёртый раунд)
  Томаш Бердых (Третий раунд, отказ)
  Николас Альмагро (Первый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Жиль Симон (Четвёртый раунд)
  Ришар Гаске (Второй раунд)
  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Виктор Троицки (Первый раунд)
  Михаил Южный (Первый раунд)

<ol start=17>
 Юрген Мельцер (Второй раунд)
 Хуан Мартин дель Потро ''(Третий раунд)
 Фернандо Вердаско (Третий раунд)
 Янко Типсаревич ''(Четвертьфинал)
 Энди Роддик ''(Четвертьфинал)
 Александр Долгополов (Четвёртый раунд)
 Радек Штепанек (Второй раунд, отказ)
 Хуан Игнасио Чела ''(Третий раунд)
 Фелисиано Лопес ''(Третий раунд)
 Флориан Майер ''(Третий раунд)
 Марин Чилич (Третий раунд)
 Джон Изнер ''(Четвертьфинал)
 Микаэль Льодра (Второй раунд)
 Иван Любичич (Второй раунд)
 Марсель Гранольерс (Третий раунд, отказ)
 Иван Додиг (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Маринко Матошевич (Первый раунд)
  Робби Джинепри (Второй раунд)
  Стив Джонсон (Первый раунд)
  Бобби Рейнольдс (Первый раунд)
  Джек Сок (Второй раунд)

<ol start=6>
 Райан Харрисон (Первый раунд)
 Дональд Янг (Четвёртый раунд)
 Жюльен Беннето (Третий раунд)
 Томми Хаас (PR, Третий раунд)
 Иво Карлович (PR, Третий раунд)
 Фернандо Гонсалес (PR, Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Жуан Соуза (Первый раунд)
  Конор Ниланд (Первый раунд, отказ)
  Люк Соренсен (Первый раунд, отказ)
  Фрэнк Данцевич (Первый раунд)
  Вашек Поспишил (Второй раунд)
  Роберт Фара (Первый раунд)
  Жан-Рене Лиснар (Второй раунд)
  Йессе Хута Галунг (Первый раунд)
  Майкл Яни ''(Первый раунд)

<ol start=10>
 Марсель Ильхан ''(Второй раунд)
 Малик Джазири (Второй раунд)
<li> Жонатан Даньер де Вежи (Первый раунд)
<li> Огустен Женс (Первый раунд)
<li> Ромен Жуан (Первый раунд)
<li> Сергей Бубка (Второй раунд)
<li> Го Соэда (Первый раунд)
<li> Лукаш Лацко (LL, Первый раунд)
<li> Рожериу Дутра да Сильва (LL, Второй раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Томми Робредо
  Милош Раонич (травма бедра)
  Лукаш Кубот
  Сэм Куэрри (травма локтя)

<ol start="5">
<li> Жереми Шарди
<li> Пабло Куэвас
<li> Робин Сёдерлинг

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Маринко Матошевич (Первый раунд)
  Конор Ниланд (Первый раунд)
  Люк Соренсен (Первый раунд)
  Фрэнк Данцевич (Первый раунд)
  Кароль Бек (Первый раунд)
  Кэй Нисикори (Первый раунд)

<ol start="7">
<li>  Николя Маю (Второй раунд)
<li>  Радек Штепанек (Второй раунд)
<li>  Марсель Гранольерс (Третий раунд)
<li>  Томаш Бердых (Третий раунд)
<li>  Янко Типсаревич (Четвертьфинал)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5 
{{Турнир16-Теннис5
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=Четвёртый круг
| score-width=15
| team-width=155
| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= Р. Дутра
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6| RD1-score01-4=1
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Л. Соренсен
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=0
| RD1-score02-5=r
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= С. Джонсон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=63
| RD1-score04-5=3
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Р. Джинепри
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=65
| RD1-score05-4=6| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ж. Соуза
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=7| RD1-score06-4=1
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М. Багдатис
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=611
| RD1-score07-3=6| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= Дж. Изнер
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=18
| RD1-team09= Х. М. дель Потро
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=6| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ф. Воландри
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Д. Хункейра
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2= 
| RD1-score11-3= 
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К. Бек
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=r
| RD1-score11-3= 
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Г. Гарсия
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=7| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5=7| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Д. Химено
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=61
| RD1-score14-4=6| RD1-score14-5=64
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Р. Мельо
| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=6| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= Ж. Симон
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=3
| RD1-score16-5=6
| RD2-seed01=LL
| RD2-team01= Р. Дутра
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые